Ben Johnson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ben Johnson House (Flemingsburg Junction, Kentucky), NRHP-ID 82002697
 Ben Johnson House (Bardstown, Kentucky), NRHP-ID 79001026